Первая лига 1979/1980 () — 46-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 25 июля 1979 года и закончился 14 июня 1980 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1979/1980 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1979/1980 на rsssf.com 

1979/1980
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1979 году
Спорт в Польше в 1980 году